Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 2001 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Спартак (Москва)

Локомотив (Москва)

Зенит (Санкт-Петербург)

Торпедо (Москва)

Крылья Советов (Самара)

Сатурн (Раменское)

ЦСКА (Москва)

Сокол (Саратов)

Динамо (Москва)

Ротор (Волгоград)

Алания (Владикавказ)

Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)

Анжи (Махачкала)

Торпедо-ЗИЛ (Москва) 

* Новосадов забил гол с пенальти в матче с «Факелом» в 25-м туре.

Факел (Воронеж)

Черноморец (Новороссийск)

Ссылки 
 Статистика команд на сайте 100 бомбардиров
 Статистика команд на сайте sportbox.ru
 Трансферы

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам